Aha, AHA может означать:
 A-ha — музыкальная группа.
 AHA-Berlin — ЛГБТ-организация в Германии.
 AHA — английское сокращение для оксикислот.
 AHA — American Historical Association, Американская историческая ассоциация.

См. также 
 Aha Shake Heartbreak
 Aha ha
 AHAH
 Ана